Abby Erceg – calciatrice neozelandese
 Ante Erceg – calciatore croato
 Božena Erceg – cestista croata
 Tomislav Erceg – ex calciatore croato
 Zoran Erceg – cestista croato